Szigfrid, magyar férfikeresztnév
Szigfrid, Szigurd skandináv mitológiai alak alternatív neve
Szigfrid (1300 k. - 1365) magyar bencés szerzetes, diplomata